USS Buchanan je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Buchanan (DD-131) 
 USS Buchanan (DD-484) 
 USS Buchanan (DDG-14)

Buchanan